Billionaires Row, Billionaires' Row of  Billionaire's Row is een bijnaam voor een aantal straten of buurten waar rijke personen hun woningen hebben. De volgende plekken staan bekend onder deze bijnaam:

 Billionaires' Row (New York), een verzameling luxueuze wolkenkrabbers iets ten zuiden van Central Park, New York
 The Bishops Avenue, een straat in noord-Londen op de grens van de boroughs' Barnet en Haringey
 Kensington Palace Gardens, een straat in centrum-west-Londen
 Pacific Coast Highway (Californië) (State Route 1) in Malibu, Californië, voornamelijk het gedeelte bij Carbon Beach
 Meadow Lane in The Hamptons op Long Island in New York
 Florida State Road A1A (South Ocean Boulevard), in Palm Beach, Florida